Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Karol Kučera.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(6), Magnus Norman.

Teste di serie 

  Andre Agassi (secondo turno)
  Pete Sampras (primo turno)
  Magnus Norman (finale)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Gustavo Kuerten (campione)
  Cédric Pioline (ottavi di finale)
  Thomas Enqvist (terzo turno)
  Nicolas Kiefer (primo turno)

  Lleyton Hewitt (ottavi di finale) 
  Àlex Corretja (quarti di finale) 
  Nicolás Lapentti (ottavi di finale) 
  Marat Safin (quarti di finale) 
  Tim Henman (terzo turno) 
  Dominik Hrbatý (secondo turno) 
  Younes El Aynaoui (ottavi di finale) 
  Juan Carlos Ferrero (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2000
ATP Tour 2000